

Patronyme 
 Giovanni Dominici (né vers 1360-1419), dominicain italien, archevêque de Raguse et cardinal.
 Domenico de Dominici (1416–1478), évêque et théologien italien du .
 Maria de Dominici (1645-1703), artiste et religieuse maltaise.
 Bernardo De Dominici (1683–1759), peintre et historien de l'art italien.
 Marie Henriette Dominici (1828-1894), religieuse italienne cofondatrice des sœurs de Sainte-Anne de Turin.
 Franca Dominici (1907-1999), actrice italienne.
 Charlie Dominici (1951-), chanteur du groupe de rock progressif Dream Theater.
 Christophe Dominici (1972-2020), joueur de rugby international français.
 Francesca Dominici, statisticienne italienne.

Toponyme 
 Dominici, cratère sur Mercure.

Voir aussi 
 
 Missi dominici, émissaires envoyés par les rois carolingiens pour surveiller les représentants du pouvoir royal au plan local.
 Pascendi Dominici Gregis, encyclique du pape saint Pie X.